Niemcy:
 Grefrath – dzielnica Frechen
 Grefrath – dystrykt (Bezirk) Neuss
 Grefrath – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Viersen